Die Saison 2004/05 war die erste Saison der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen. Die Saison begann am 5. September 2004 und endete am 22. Mai 2005. Die Premierensaison stand ganz im Zeichen der beiden Aufsteiger, dem FFC Brauweiler Pulheim 2000 im Norden und dem VfL Sindelfingen im Süden. Während Brauweiler den sofortigen Wiederaufstieg schaffte, kehrten die Württembergerinnen aus Sindelfingen nach acht Jahren ins Oberhaus zurück.

Die Saison 
Lange Zeit konnte Tennis Borussia Berlin in der Nordgruppe das Titelrennen offen halten. Letztendlich scheiterte man an der eigenen Schwäche. Beide Partien gegen Brauweiler gingen verloren. Platz drei belegte überraschenderweise Jahn Calden. Hinter dem Spitzentrio fanden sich Wattenscheid, Potsdam II und der FC Gütersloh wieder. Die Ostwestfälinnen waren der einzige Verein, der gegen Brauweiler nicht verloren hat und mit Lena Goeßling eine U-19-Weltmeisterin stellte. Mit ein wenig Abstand folgten Gersten, Timmel und Lütgendortmund. Die zweite Überraschung der Saison war der Schlussspurt des MTV Wolfenbüttel. Lange Zeit lagen die Niedersächsinnen auf dem letzten Platz. In der zweiten Saisonhälfte mauserte man sich zum Favoritenschreck und erreichte noch das rettende Ufer. Dabei profitierte man auch vom Einbruch der HSV-Reserve. Abgeschlagen Letzter wurde die SpVgg Oberaußem-Fortuna, die nur vier Punkte holen konnte.

Im Süden profitierte der VfL Sindelfingen von der mangelnden Konstanz des Absteigers 1. FC Saarbrücken. Insgesamt war die Südgruppe ausgeglichener als der Norden. Dramatisch verlief der Abstiegskampf. Aue, Karlsruhe und Jungingen liefen punktgleich über die Ziellinie. Durch die schlechtere Tordifferenz mussten die Ulmer Vorstädter den Gang in die Drittklassigkeit gehen. Begleitet wurden die Jungingerinnen von Lok Leipzig, die früh den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen verloren.

Aus der dritten Liga stiegen Holstein Kiel, der FFV Neubrandenburg, der TuS Köln rrh. (Nachfolger des Rekordmeisters SSG Bergisch Gladbach), der TuS Niederkirchen (Deutscher Meister 1993) und die zweite Mannschaft des VfL Sindelfingen auf.

Nord

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Süd

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Aufstiegsrunde 
Automatisch stiegen die Meister der vier Regionalligen auf: Holstein Kiel (Nord), FFV Neubrandenburg (Nordost), TuS Köln rrh. (West) und der TuS Niederkirchen (Südwest).

Da der Süddeutsche Fußballverband keine Regionalliga hat, mussten die Meister der Oberligen Hessen, Baden-Württemberg und der Bayernliga eine Aufstiegsrunde spielen. Aus der Bayernliga hatte nur der SV 67 Weinberg eine Lizenz für die 2. Bundesliga beantragt. Weinberg beendete die Bayernliga-Saison als Dritter. Da nur der Meister bzw. der Vizemeister als Nachrücker aufstiegsberechtigt ist, entsandte die Bayernliga keine Mannschaft in die Aufstiegsrunde. Somit blieben nur Germania Wiesbaden (Hessen) und VfL Sindelfingen II (Baden-Württemberg) übrig. Beide Vereine ermittelten in Hin- und Rückspiel den Aufsteiger.

Die Spiele fanden am 12. und 18. Juni 2005 statt.

|}

Dadurch stieg Sindelfingen auf.

Weblinks 
 
 

2004/05
Fußballsaison 2004/05